Till Eulenspiegel steht für:

 Till Eulenspiegel (1300–1350), deutscher Schalk und literarische Figur
 Till Eulenspiegel (1936), deutsche Quadrologie von Theo Lingen
 Till Eulenspiegel (1975), deutscher Film von Rainer Simon
 Till Eulenspiegel (2003), deutsche Zeichentrickadaption
 Till Eulenspiegel (2014), deutscher Film von Christian Theede

Siehe auch:
 Till Eulenspiegels lustige Streiche, sinfonische Dichtung von Richard Strauss (1895)
 Die Abenteuer des Till Ulenspiegel, deutsch-französischer Spielfilm von 1956
 Till Eulenspiegels Kaisertum, Komödie von Felix Braun (1911)
 Eulenspiegelei